U5, U-5 ou U05 peut faire référence à :

Biologie 
 ARNsn U5, un petit ARN nucléaire.

Domaine militaire 
 HMS Chanticleer (U05), un sloop de la Royal Navy ;
 , différents sous-marins allemands.

Transport 
Automobile 
 Aiways U5, un modèle du constructeur chinois Aiways ;
 Beijing U5, un modèle du constructeur chinois Beijing.

Aviation
  ;
  (anciennement).

Métro
U5 est une dénomination commune dans les pays germanophone pour une ligne de métro n°5.

 Ligne U5 du métro de Berlin ;
 Ligne U5 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U5 du métro de Munich ;
 Ligne U5 du métro léger de Stuttgart.

 Ligne U5 du métro de Vienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres